Mosteiros (Kaapverdië)
Mosteiros (Arronches)